Эниалоидесы () — род ящериц семейства Hoplocercidae. Представители рода обитают в северной части Южной Америки и Панамы.

Виды 
Описано 16 видов:

Примечания

Литература 
 
 ; ;  2009: A new species of iguanid lizard (Hoplocercinae, Enyalioides) from southern Ecuador with a key to eastern Ecuadorian Enyalioides. ZooKeys , 27: 59-71. 
 ; ; ; ;  2008: A new species of Enyalioides (Iguanidae: Hoplocercinae) from southwestern Ecuador. Papéis Avulsos de Zoología, 48: 227—235. 

Hoplocercidae